Leeman (plaats)
Anton Daniël Leeman (1921-2010), een Nederlands latinist en hoogleraar
Cliff Leeman (1913-1986), een Amerikaans jazzdrummer

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Leemans
Leman
Lehman
Lehmann